Friedrich Jungblut ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Jungblut (Mediziner) (1876–1946), deutscher Mediziner, Generalarzt
 Friedrich Jungblut (Eisschnellläufer) (1907–nach 1931), deutsch-österreichischer Eisschnellläufer